Armando Pecorari (São Paulo, 1903 — São Paulo, 1979) foi um pintor brasileiro.

Ligações externas
Mais informações sobre o artista

Pintores de São Paulo (estado)
Naturais da cidade de São Paulo
Mortos em 1979